Constantin Pavlovitch de Russie, grand-duc de Russie ou Constantin Pavlovitch Romanov 
 Michel Pavlovitch de Russie
 Dimitri Pavlovitch de Russie
 Vladimir Pavlovitch Paley, poète russe.
 Aleksandr Pavlovitch Aleksandrov, cosmonaute soviétique.
 Nikolaï Pavlovitch Ignatiev, homme d’État et un diplomate russe.
 Alexandre Ier de Russie ou Alexandre Ier Pavlovitch
 Nicolas Ier de Russie ou Nicolas Ier Pavlovitch
 Grigori Pavlovitch Tchoukhnine
 Paul Pavlovitch Demidoff, industriel et collectionneur russe.
 Jacob Pavlovitch Adler
 Pavel Pavlovitch Gagarine
 Alexeï Pavlovitch Ignatiev
 Gueorgui Pavlovitch Ignatiev
 Anton Tchekhov ou Anton Pavlovitch Tchekhov
 Aleksandr Pavlovitch Gouliaev
 Ivan Pavlovitch Kalmykov, ataman des cosaques 
 Nicolas Pavlovitch Bogolepov
 Alexandre Pavlovitch Avinov
 Viktor Kotchoubeï ou Victor Pavlovitch Kotchoubeï
 Panagioti Pavlovitch Aleksiano, marin d'origine grecque.
 Konstantin Pavlovitch Pilkine
 Sergueï Korolev ou Sergueï Pavlovitch Korolev
 Dmitri Pavlovitch Parski, général russe.
 Alexandre Pavlovitch Zelenoï
 Pavel Pavlovitch Levitsky
 Fiodor Pavlovitch Chtcherbatov, lieutenant-général
 Anton Pavlovitch Aleksiano
 Alexandre Koutepov ou Alexandre Pavlovitch Koutiépov
 Piotr Chafirov ou Piotr Pavlovitch Chafirov, diplomate et homme politique russe.
 Alexeï Pavlovitch Panfilov, Héros de l'Union soviétique.

Voir aussi 
 Paul Pavlowitch, écrivain, éditeur et journaliste français. 

Homonymie
Homonymie de patronyme